Samin ist ein polnischer Ortsname:
 Samin (Bartniczka) im Powiat Brodnicki, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, bis 1942: Samin, 1942 bis 1945 Sammen, Kreis Strasburg, Westpreußen
 Samin (Dąbrówno) im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Seemen, Kreis Osterode, Ostpreußen

Siehe auch: Saminek